Miejscowości w Portoryko:
 Ciales – miejscowość w gminie Ciales
Gminy w Portoryko:
 gmina Ciales – (ang. Ciales Municipio) w Portoryko